

Botanique 
Le nom mahogany (du mot espagnol mahogani, lui-même dérivé sans doute d'un mot d'une langue amérindienne) est le nom donné à des espèces d'arbres :
 Mahogany petites feuilles, ou acajou des Antilles (Swietenia mahagoni) ;
 Mahogany grandes feuilles (Swietenia macrphylla), appelé aussi acajou du Honduras ou acajou du Brésil.

Film 
 Kevin Mahogany
 Mahogany (film, 1975)
 Mahogany Rush

Toponyme 

 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie

Paronyme 
 Mahagony (1987), roman d'Édouard Glissant
 Mahagonny Songspiel (1927, Le Petit Mahagonny), cantate scénique de Kurt Weill et Bertolt Brecht
 Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (1930) opéra de Kurt Weill et Bertolt Brecht